

Biologie

Botanique

Dans le genre Ficus 
 Figuier, désigne généralement en français une plante, le Figuier commun (Ficus carica) qui donne un fruit comestible, la figue.
 Figuier, nom donné en botanique au plantes du genre Ficus qui donnent des sycones, sortes de faux fruits à demi fleurs, de tailles et de comestibilités très diverses, notamment :
 Figuier blanc (Ficus virens),
 Figuier commun (Ficus carica),
 Figuier de Port Jackson (Ficus rubiginosa),
 Figuier des banians (Ficus benghalensis),
 Figuier des pagodes (Ficus religiosa),
 Figuier pleureur (Ficus benjamina),
 Figuier sycomore (Ficus sycomorus),
 Figuier de Maurice (Ficus mauritiana), également appelé Figuier noir ou figue marron,
 la plupart des figuiers étrangleurs (Figuier des banians (Ficus benghalensis), Ficus aurea, Ficus barbata, Ficus watkinsiana, Ficus macrophylla,…)

Plantes diverses 
 Figuier, nom ou surnom donné dans le langage courant à certaines plantes classés en dehors du genre Ficus, donnant des fruits parfois appelés « figues » mais qui ne sont pas des sycones :
 le figuier d'Adam, nom donné à diverses variétés de bananiers (Musa),
 le figuier de Barbarie (Opuntia ficus-indica), cactus dont le fruit est appelé figue de Barbarie,
 le figuier caque ou Plaqueminier (Diospyros kaki), arbre qui donne les figues-caques ou kakis,
 Le figuier étrangleur, nom donné à certains arbres tropicaux dont les racines aériennes enserrent leur support initial,
 le figuier des Hottentots (Carpobrotus edulis), plante grasse rampante qui produit des fruits comestibles communément appelés figues de mer, 
 , nom donné à plusieurs Opuntia :
 Opuntia ficus-indica, le figuier de Barbarie
 Opuntia humifusa, l'oponce de l'est

Zoologie 
 Figuier, nom donné à certains oiseaux d'un genre obsolète, Ficedula, décrit par Buffon.

Patronyme 

 Louis Figuier (1819-1894), écrivain et vulgarisateur scientifique français.
 Romuald Figuier (1941-), chanteur et compositeur français.

Toponyme 

 Le Figuier, site préhistorique de la commune de Saint-Martin-d'Ardèche.

Voir aussi 

 Figue
 Feuille de figuier (voile de pudeur), voir feuille de vigne
 Courge à feuille de figuier
 Parabole du figuier

Sources